

Codici 
 AUA – codice vettore ICAO della compagnia di bandiera austriaca, Austrian Airlines
 AUA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Queen Beatrix, Aruba, Regno dei Paesi Bassi
 Aua – codice ISO 639-3 della lingua asumboa

Geografia 
 Aua – isola dell'arcipelago di Bismarck, Papua Nuova Guinea
 Aua – villaggio delle Samoa Americane
 Aua – nelle isole Reef (Isole Salomone)

Sigle 
 American Urological Association – associazione urologica statunitense
 Atelier d'urbanisme et d'architecture – studio di architettura francese
 Adenina-uracile-adenina – codone che codifica l'amminoacido isoleucina
 Autorizzazione unica ambientale – provvedimento amministrativo in materia ambientale

Persone 
 David Aua (1983) – calciatore papuano